Maubach ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Ortsteile:
 Maubach, Ortsteil der Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Maubach (Herzogenrath), Ortsteil der Stadt Herzogenrath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Obermaubach, Ortsteil der Gemeinde Kreuzau, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Untermaubach, Ortsteil der Gemeinde Kreuzau, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer:
 Maubach (Lieser), linker Zufluss der Lieser bei Daun, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Maubach (Murr), linker Zufluss der Murr bei Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Maubach ist der Name eines Grabmals:
 Grabmal Maubach, auf dem Dorfkirchhof von Kladow in Berlin-Spandau

Maubach ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Maubach (* 1963), deutsche Gartenplanerin, siehe Georg Arends 
 Arno Maubach (* 1973), deutscher Schauspieler
 Eduard Maubach (1838–1925), deutscher Landrat, Reichstagsabgeordneter
 Fabian Maubach (* 1980), deutscher Filmproduzent
 Klaus-Dieter Maubach (* 1962), CEO von Uniper
 Lambert Maubach (1781–1838), Bürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr
 Wilhelm Maubach (1907–1964), deutscher Politiker (CDU)